Plantard peut désigner :
 un synonyme du terme bouturage
 Pierre Plantard, célèbre mystificateur français.